

Germania 
 Reichenberg – comune-mercato della Baviera
 Reichenberg – comune della Renania-Palatinato
 Reichenberg – frazione del comune di Märkische Höhe nel Brandeburgo

Repubblica Ceca 
 Reichenberg (oggi Liberec) – città della regione di Liberec